Le terme germanique Reichsland (en français « pays d'Empire ») peut se référer à:
 la dénomination d'un territoire du Saint-Empire romain germanique ;
 l'Alsace-Lorraine () en tant que partie du territoire de l'Empire allemand entre 1871 à 1918.